B101 (België), een Belgische snelweg
 CIQB-FM of B101, een Canadees radiostation